Ле́ппяси́лта () — железнодорожная станция на 38,0 км перегона Ляскеля — Питкяранта линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Станция расположена в одноимённой деревне Импилахтинского сельского поселения Питкярантского района Карелии.
Находится на ручном управлении на линии с семафорно-жезловой системой. В настоящее время (2019 год) станция как пассажирская не работает по причине отмены любого пассажирского движения.
21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

В 2014 году проведена реконструкция пассажирской платформы. На пассажирском здании) были установлены новые таблички с названием станции.

Путевое развитие станции составляет три станционных пути. 
К западной (нечётной) горловине станции примыкают два подъездных пути: от газонаполнительной станции и от ООО "ГРАНИТНАЯ ГОРА" .

История 

Leppäsilta была открыта 1 сентября 1932 года в составе третьей очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле.

В северо-восточной горловине станции находился гранитный железнодорожный мост, над дорогой, соединявшей посёлки Kitelä — Impilahti, сохранившийся до наших времён. Также сохранилась старая гранитная платформа.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Леппясилта на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Леппясилта на railwayz.info
 Паспорт станции Леппясилта на сайте РЖД.
 Паспорт станции Леппясилта на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1932 году
Железнодорожные станции по алфавиту
Грузовые станции